Tjeckiska Extraliga 2014/2015 var den 22 säsongen av Extraliga, sedan uppbrottet av Tjeckoslovakien. 14 lag deltog och HC Litvínov slutade som mästare.

Grundserien
Grundserien slutade enligt nedan.

Slutspelet 
Slutspelet spelades enligt nedan.

Referenser

Ishockeysäsongen 2014/2015
Ishockey i Tjeckien
2014 i Tjeckien
2015 i Tjeckien